Edern ist der Name folgender Orte:

 Edern, Gemeinde im Département Finistère, Bretagne
 Edern (Gemeinde Steuerberg), Ortschaft von Steuerberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Edern (Gemeinde St. Aegidi), Ortschaft von St. Aegidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich